Urbanisme: Programa d'Actuació Integrada, també conegut per noms amb les mateixes sigles o similars: Pla d'Acció Integrada o Projecte d'Adequació Urbanística.
 Política: Partit Africà per a la Independència.
 Educació: Pla d'atenció individualitzat
 Pai (moneda), anglès Pie, fou una moneda de coure de l'Índia Britànica, 1/12 part de lanna o pice (paysa). Prèviament era 1/4 danna i al segle XIX era d'1/3 danna.
 Informàtica:'' Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat''', solució tecnològica de la Generalitat Valenciana.